Solberga landskommun var namnet på fyra tidigare svenska kommuner:

Solberga landskommun, Bohuslän
Solberga landskommun, Skåne
Solberga landskommun, Småland
Solberga landskommun, Västergötland